Братишка (уменьш. от «») может означать:

 «Братишка» — советский немой фильм 1927 года.
 «Братишка» — картина Ф. С. Богородского, выполненная в 1932 году.
 «Братишка» — российский журнал о спецназе, издававшийся в 1996—2014 годах.
 «Братишка» — один из персонажей треш-фильма «Зелёный слоник».